Pierre Antoine Renault (1750 — 1835) foi um botânico francês.

Botânicos da França